Ойра — народный танец или песня у многих народов, главным образом Восточной Европы.
Ойра — топоним в России:
 Ойра — бывший посёлок в Ольском районе Магаданской области.
 Ойра — река в Магаданской области.

См. также 
 Ойра-ойра